Матура () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Матура, Михай (1900—1975) — венгерский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов Европы.
 Матура, Ян (род. 1980) — чешский прыгун с трамплина и двоеборец, участник трёх зимних Олимпийских игр.
 См. также 
 Матур (значения)